

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Masd“ beginnt.

Masd 



Masde 
 Masdeu, Juan Francisco (1744–1817), spanischer Historiker und Jesuit

Masdo 
 Masdovelles, Guillem de, katalanischer Dichter, Troubadour, Politiker und Militär

Masds 
 Masdsched Dschamei, Ahmed (* 1956), iranischer Reformpolitiker